Ambatolampy steht für folgende Orte:

 Ambatolampy (Analamanga), eine Stadt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Ambatolampy (Bongolava), eine Stadt in der Region Bongolava in Madagaskar
 Ambatolampy (Distrikt), ein Distrikt in der Region Vakinankaratra in Madagaskar
 Ambatolampy (Vakinankaratra), eine Stadt in der Region Vakinankaratra in Madagaskar